Дмитрий Заха́ров:
 Захаров, Дмитрий Борисович (род. 1971) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Захаров, Дмитрий Васильевич (1876 — не ранее 1931) — грузинский политик, юрист, член Учредительного собрания Республики Грузия.
 Захаров, Дмитрий Вениаминович (род. 1958) — тележурналист и радиоведущий, продюсер.
 Захаров, Дмитрий Иринархович (ум. в 1888) — русский художник; академик Императорской Академии художеств.
 Захаров, Дмитрий Романович (род. 2003) — российский боксёр, бронзовый призёр чемпионата России (2021).